Haralambie ist der Familienname folgender Personen:

 Daniela Haralambie (* 1997), rumänische Skispringerin
 Nicolae Haralambie (1835–1908), rumänischer Politiker und General